Сабир Камалов:
 Камалов, Сабир Камалович (1910—1990) — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК КП Узбекистана (1957—1959).
 Камалов, Сабир Камалович (1924—2009) — советский и узбекский историк, академик Академии наук Узбекистана.